Johann Sebastian Bach — compositor e organista alemão
Sébastien Bourdais — piloto de Fórmula Um
Sebastian Coe — atleta britânico
Sebastião de Portugal — rei de Portugal
Sebastião de Bourbon e Bragança - infante de Espanha e infante de Portugal
Sebastião José de Carvalho e Melo - nome do 1.º Marquês de Pombal

Desambiguações de prenomes